О’Хиггинс — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители
 О’Хиггинс, Амбросио (1720—1801) — испанский военный и колониальный чиновник ирландского происхождения. Находился на посту губернатора Чили и вице-короля-Перу.
  (1882—1963) — ирландский писатель и политик, председатель партии «Шинн Фейн» (1930—1933).
  (ум. 1564) — ирландский католический священник, епископ Элфина (с 1542).
 О’Хиггинс, Бернардо (1776—1824) — революционер, национальный герой Республики Чили, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, сын Амбросио О’Хиггинса.
  (род. 1964) — британский джазовый саксофонист.
  (1892—1927) — ирландский политик, министр экономики (1922), юстиции (1922—1927) и иностранных дел (1927) Ирландского Свободного государства, брат Томаса Фрэнсиса О’Хиггинса.
  (1917—2005) — ирландский политик, член Палаты представителей (1948—1951, 1954—1969) и Сената (1951—1954, 1969—1977), сын Томаса Фрэнсиса О’Хиггинса, муж Бригид Хоган-О’Хиггинс.
  — британский экономист, председатель Аудиторской комиссии Великобритании (2006—2012), Пенсионного регулятора (2011—2013) и Конфедерации Национальной службы здравоохранения (2012—2015).
  (1916—2003) — ирландский юрист и политик, председатель Верховного суда Ирландии (1974—1985), сын Томаса Фрэнсиса О’Хиггинса.
  (1890—1953) — ирландский политик, министр обороны (1948—1951) и промышленности и предпринимательства (1951), брат Кевина О’Хиггинса, отец Тома и Майкла О’Хиггинсов.
  (род. 1932) — ирландский политик, член Палаты представителей (1957—1977), жена Майкла О’Хиггинса (1917—2005).

Корабли
 «О’Хиггинс» — броненосный крейсер флота Чили конца XIX века.
 «О’Хиггинс» — лёгкий крейсер флота Чили середины XX века, бывший американский «Бруклин».

Другие значения
 О’Хиггинс — озеро в Чили
 О’Хиггинс — коммуна в Чили.
 «О’Хиггинс» — чилийский футбольный клуб, назван в честь Бернардо О’Хиггинса
 Кубок Бернардо О’Хиггинса — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке.

См. также 
 Вилья-О'Хиггинс — поселок в Чили.
 Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс — область в Чили.
 Хиггинс
 Хиггс
 Хиггинсон